Василий Филимо́нов:
 Филимонов, Василий Васильевич (1847 — ок. 1907) — русский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Филимонов, Василий Иванович (род. 1949) — заслуженный тренер России по боксу.
 Филимонов, Василий Семёнович (1817—1891) — русский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.